Almásmező (Neamț megye), (Békásszoros, Bicaz-Chei)
 Békás (Neamț megye), város 
 Békás-patak, Románia, Hargita megye
 Békás-szoros, (Cheile Bicazului) Románia, Hargita megye
 Bikácfalva, Máramaros megye
 Gyergyóbékás, (Bicazu Ardelean) Neamț megye